Часто́ты настро́йки фортепиа́но — частоты звуков (вернее, основных тонов звуков), возникающих при нажатии клавиш настроенного фортепиано (рояля, пианино). Подразумевается современный инструмент (в прошлые века практиковались существенно иные настройки) и стандартная ситуация (без завышений-занижений).

Если слева направо считать клавиши фортепиано, учитывая и белые, и чёрные, то частота , отвечающая -й клавише, рассчитывается по формуле
.
Здесь  — частота, которая соответствовала бы равномерной темперации (ET - от ), а стоящий перед  множитель  играет роль корректирующего фактора согласно кривым Рейлсбека (R - от ). 49-й клавишей является ля первой октавы (камертон), для неё  Гц, а .

Грубо можно положить , но качество звучания при этом хуже, чем при учёте поправки, которая определяется в том числе типом инструмента. Обычно  в центре клавиатуры,  положительна на больших  и отрицательна на малых (высокие ноты повышаются, а низкие понижаются, по сравнению с ). На краях клавиатуры  достигает 20-30 цент (для понимания порядка величины: 100 цент - это малая секунда).

Фортепиано
Музыкальная акустика